Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi L, M ed N dell'edizione 2020-2021 della Serie B2.

Girone L

Squadre partecipanti 

Sottogirone L1

Sottogirone L2

 II

Sottogirone L3

 II

Regular season

Sottogirone L1

Risultati

Classifica

Sottogirone L2

Risultati

Classifica

Sottogirone L3

Risultati

Classifica

Sottogirone L4

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone L5

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone L6

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone L7

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 promossa in serie B1
 qualificata per la quarta fase.

Girone M

Squadre partecipanti 

Sottogirone M1

Sottogirone M2

Regular season

Sottogirone M1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone M2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 promosso in serie B1
 qualificata per la quarta fase.

Girone N

Squadre partecipanti 

Sottogirone N1

Sottogirone N2

 II

Regular season

Sottogirone N1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Esclusa.

Sottogirone N2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 promosso in serie B1
 qualificata per la quarta fase.

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2021
 2020-2021